Cet article présente les personnages de la série télévisée  Nos années pension.

Personnages principaux

Personnages secondaires 

Nosanneespension
Nos années pension